Weiyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weiyuan Xian (härad i Kina, Gansu), 
 Weiyuan Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar